

Biografia

L'infanzia 
 
Era figlia del re Luigi XV di Francia e della principessa Maria Leszczyńska di Polonia, e in quanto quinta figlia femmina della coppia reale fu detta Madame Septième.

Mentre le sue tre sorelle maggiori crebbero e terminarono la loro istruzione a Versailles, lei e le altre furono mandate presso l'Abbazia di Fontevraud nel 1738 per essere allevate.

Vita a Versailles 

Suo nipote Luigi Augusto, figlio di suo fratello Luigi Ferdinando, che sarebbe succeduto al nonno Luigi XV con il nome di Luigi XVI, era rimasto precocemente orfano di madre e si era quindi molto affezionato alle zie paterne, che amavano teneramente il timido ed impacciato nipote.

Come le sorelle maggiori Adelaide, Luisa e Sofia non si sposò mai ma a differenza di esse, prese i voti diventando monaca carmelitana con il nome di suor Teresa di Sant'Agostino. Lasciò quindi la corte e Versailles nel 1770, dove era cresciuta, e si chiuse nel convento di Saint-Denis, dove rimase per tutta la vita.

La morte 
Luisa Maria morì nel 1787 e le fu quindi risparmiato il trauma della Rivoluzione francese e di veder al patibolo molti suoi famigliari e nobili francesi che non erano fuggiti all'estero, tra cui proprio il nipote e sua moglie Maria Antonietta.

Le sue uniche sorelle ancora in vita nel 1789, Adelaide e Vittoria Luisa, riuscirono invece a mettersi in salvo in quanto partirono nel 1791 per l'Italia e non fecero più ritorno.

Il 19 giugno 1873 papa Pio IX introdusse la sua causa di beatificazione e papa Giovanni Paolo II, il 18 dicembre 1997, dichiarò venerabile suor Teresa di Sant'Agostino, ricordata ogni anno il 23 dicembre.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Antonia Fraser, Maria Antonietta, Milano, Mondadori, 2004. ISBN 88-04-51311-X

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Luisa Maria
Luisa
Luisa